Большая дафния () — вид ракообразных семейства дафнид, обитающий в Северной Америке, Евразии и Африке. Тело овальной формы, прозрачное. Самки длиной до 6 мм, самцы длиной примерно до 2 мм. Теплолюбивое животное, обитающее в водоёмах, богатых питательными веществами. Фильтратор, питается фито- и бактерио- планктоном, может соскребать обрастания со дна. Недавние исследования установили, что Daphnia magna может снижать концентрацию спор хитридиомицетного гриба Batrachochytrium dendrobatidis.

Примечания

Литература 
 Heinz Streble, Dieter Krauter: Das Leben im Wassertropfen. Mikroflora und Mikrofauna des Süßwasser. Ein Bestimmungsbuch. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-440-11966-2

Животные, описанные в 1820 году
Ветвистоусые
Ракообразные Северной Америки
Ракообразные Евразии
Ракообразные Африки